Ел Аихадеро има више значења:

 Ел Аихадеро (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Аихадеро (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аихадеро (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аихадеро (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аихадеро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аихадеро, Ел Аихадеро де лас Минас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аихадеро (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аихадеро (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аихадеро (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аихадеро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аихадеро (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аихадеро (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аихадеро (Сан Франсиско Кавакуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Аихадеро (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аихадеро (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику